Терешков:

 Терешков, Александр Кузьмич (1922—1964) — советский футболист и хоккеист с мячом.
 Терешков, Алексей Дмитриевич (1893—1960) — советский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Терешков, Владимир Дмитриевич (1939—2020) — советский и российский певец, солист Хакасской государственной филармонии, Заслуженный работник культуры РСФСР (1989), Заслуженный артист РФ (2000).

Топоним 
 Терешков — хутор, Красногвардейский район, Белгородская область

